Национальный железнодорожный музей — музей железнодорожного транспорта:
 Национальный железнодорожный музей — Национальный железнодорожный музей Великобритании.
 Национальный железнодорожный музей — Национальный железнодорожный музей США.
 Национальный железнодорожный музей — Национальный железнодорожный музей Индии.